Jeroteo, Geroteo o Hierotheo, del griego hieros (fuerte, sagrado) y theon (Dios), puede referirse a: 

 Jeroteo de Atenas (s. I), obispo de Atenas;
 Jeroteo de Segovia (s. I), obispo ficticio de Segovia, personaje desdoblado del anterior;
 Jeroteo I de Alejandría (m. 1845), patriarca de Alejandría;
 Jeroteo II de Alejandría (m. 1858), patriarca de Alejandría.

Referencias